Braunau, commune suisse du canton de Thurgovie.
Braunau am Inn, ville autrichienne du land de Haute-Autriche.